Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Björn Borg 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Borg (finale)
 John McEnroe (campione)
 Gene Mayer (quarti di finale, ritiro)
 Brian Gottfried (secondo turno)

 John Sadri (primo turno)
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Bob Lutz (primo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1981